Eva eller EVA kan syfta på
 Eva (namn) – ett kvinnligt namn
 Eva – den första kvinnan enligt Bibeln, se Adam och Eva

Affärsverksamhet och ekonomi
 Economic value added (EVA) – ett lönsamhetsmått inom ekonomi
 EVA Air – ett Taiwan-baserat flygbolag

Design
Eva (stol) – en stol formgiven av Bruno Mathsson.
Eva (servis) – en servis av Gustavsbergs porslinsfabrik

Geografi
 Eva, Raseborg – en ö i Nyland, Finland
 Eva, Alabama – en ort i Alabama, USA
 Eva, Tennessee – en ort i Tennessee, USA

Musik
 Eva (opera) – en opera av Josef Bohuslav Foerster
 Eva (operett) – operett av Franz Lehár
 Eva (roll) – en operaroll hos Richard Wagner 
 Eva (sång) – en singel av Nightwish
 Eva (kuplett) – en kuplett av Karl Gerhard

Underhållning
 Eva (film) – en svensk film från 1948
 Eva (film, 1962) – en fransk-italiensk film på engelska från 1962, originaltitel Eva
 Eva (film, 2010) – en engelskspråkig rumänsk film från 2010, originaltitel Eva
 Eva (film, 2011) – en fransk-spansk science fiction-film från 2011, originaltitel Eva
 Eva – den utstötta – en svensk dramafilm från 1969 i regi av Torgny Wickman
 Eva & Adam – en serie skapad 1990 av de svenska serieskaparna Johan Unenge och Måns Gahrton
 Eva & Adam (TV-serie) – en svensk tv-serie från 1999–2000
 Eva (roman, 1888) – en roman från 1888 av Amanda Kerfstedt
 Eva (roman, 1988) – en roman från 1988 av Peter Dickinson
 EVA (Metal Gear) – en datorspelsfigur från den japanska spelserien Metal Gear

Vetenskap och teknik
 Eva (djur) – ett släkte av fjärilar
 Eva (passbåt) – en svensk passbåt
 164 Eva – en asteroid
 EVA – något en rymdfarare gör utanför sin farkost, från engelska Extra-vehicular activity, se rymdpromenad